Lambert de Hondt de Oudere (1620-1665) - schilder en tekenaarkunstschilder
 Lambert de Hondt de Jongere (1642-1709) - schilder en wandtapijtontwerper